Uhm Tae-woong (n. 5 aprilie 1974) este un actor sud coreean. Este fratele cantaretei Uhm Jung-hwa.

Profil 
 Nume: 엄태웅 / Uhm Tae Woong (Eom Tae Woong)
 Profesie: Actor
 data Nasterii: 1975-Apr-05
 Inaltime: 181 cm
 Greutate: 70 kg
 Grupa sange: A
 Familie  o sora;  Uhm Jung Hwa
 Talent agency: Sim Entertaiment

Seriale 
 Dr. Champ (SBS, 2010)
 Secretele de la palat (MBC, 2009)
 Fight (TVN, 2008)
 The Devil (KBS2, 2007)
 Stranger than Paradise (SBS, 2006)
 Wolf (MBC, 2006)
 Resurrection (KBS2, 2005)
 Delightful Girl Choon Hyang (KBS2, 2005)
 Nine Tailed Fox (KBS2, 2004)
 Drama City (KBS, 2004)

Filme 
 Cyrano; Dating Agency (2010)
 Chaw (2009)
 Nimeun Meon Gose / Someone Dear Is Far Away (2008)
 The Best Moment of Our Lives / Forever the Moment (2008)
 My Love  (2007)
 Family Ties (2006)
 Public Enemy 2 (2004)
 My Family (2004)
 Silmido (2003)

Premii 
 2009 MBC Drama Awards: Male Top Excellence Award (Secretele de la palat)

Trivia 
 Educatie: Kyungmin College
 Abilități : Înot și Centru de echitatie 
 Hobby: Călătorie și conducere

Referințe

Legături externe 
 Official site
 Profile (epg) 

Actori sud-coreeni
Oameni în viață